Sant'Enea ima više značenja:
 Sant'Enea, Arezzo
 Sant'Enea, Perugia